Сезон 1952/53 стал для «Манчестер Юнайтед» 51-м сезоном в Футбольной лиге и восьмым сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии после возвращения в Первый дивизион в 1938 году.

В этом сезоне продолжилось обновление состава молодыми игроками, заменявшими ветеранов. Так, в основном составе дебютировал 16-летний хавбек из Дадли Дункан Эдвардс и 17-летний крайний нападающий Дэвид Пегг из Донкастера. В апреле 1953 года в команду перешёл 21-летний центрфорвард Томми Тейлор из «Барнсли» за рекордную сумму в £29 999.

Суперкубок Англии

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1952/53 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1952/1953
Манчестер Юнайтед